Horvátország
 Vojlovica, falu Csacsince községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szerbia
 Vojlovica (Војловица) Hertelendyfalva falu szerb neve Pancsova községben, a Dél-bánsági körzetben